Ashleigh Barty era la detentrice del titolo, ma quest'anno ha partecipato all'AEGON Classic 2013.

Il singolare femminile  del torneo di tennis AEGON Nottingham Challenge 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Elena Baltacha che ha battuto in finale Tadeja Majerič 7–5, 7–6(9–7).

Teste di serie 

  Misaki Doi (primo turno)
  Petra Martić (quarti di finale)
  Stéphanie Foretz Gacon (primo turno)
  Nastassja Burnett (semifinali)

  Barbora Záhlavová-Strýcová (quarti di finale)
  Claire Feuerstein (primo turno)
  Tadeja Majerič (finale)
  Julia Glushko (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

AEGON Nottingham Challenge 2013